Rote-Kreuz-Siedlung ist der Name folgender Orte:
 Rote-Kreuz-Siedlung (Gemeinde Kottingbrunn), Ortsteil von Kottingbrunn, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Rote-Kreuz-Siedlung (Gemeinde Sankt Barbara), Ortsteil von Sankt Barbara im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark